Vojak se lahko nanaša na

Vojak, pripadnik oboroženih sil
Vojak, najnižji čin v Slovenski vojski
Vojak, najvišji vrh grebena Učka v hrvaški Istri